Роланд — герой французского средневекового эпоса.
 Ролланд, Ален (род. 1966) — ирландский регбист.
 Белла Ролланд (род. 1994) — американская пороноактриса.
 Роланд, Рут (1892—1937) — американская актриса и продюсер.
 
Театр
 «Роланд» — опера Ж.-Б. Люлли и Ф. Кино (1685).
 «Роланд» — опера Н. Пиччинни (1778).
Литература
 Роланд Дискейн — персонаж цикла «Тёмная Башня» Стивена Кинга, образ которого опосредованно основан на легенде о Роланде.
Техника
 Roland — марка немецких самолётов времён Первой мировой войны фирмы Luft-Fahrzeug-Gesellschaft (LFG).
 Roland — германский зенитный ракетный комплекс.
 Roland Corporation — фирма-производитель музыкальных инструментов. Подразделение Roland DGA занимается изготовлением типографского оборудования.
История
 «Роланд» — батальон украинских националистов в вермахте.

См. также 
 Статуя Роланда — статуи, которые в Средневековье устанавливались в европейских городах, добившихся освобождения от власти сеньоров (ряд статуй сохранился). 
 Ролландии — род птиц из семейства поганковых.
 — итальянский вариант имени Роланд
  — французская фамилия, образованная от имени Роланд. 
 Роллон — первый герцог Нормандии.